Cette page liste les partis politiques ayant porté le nom de Parti démocrate constitutionnel, Parti constitutionnel démocrate, Parti démocratique constitutionnel, Rassemblement constitutionnel démocratique ou Mouvement constitutionnel démocrate :

 Parti démocratique constitutionnel (Japon, 1927-1940) ;
 Parti démocrate constitutionnel (Japon, depuis 2017) ;
 Parti démocrate constitutionnel (Maroc), ancien nom du Parti démocratique de l'indépendance ;
 Mouvement populaire démocratique et constitutionnel (Maroc, 1967-1998) ;
 Parti constitutionnel démocratique (Russie, 1905-1940) ;
 Rassemblement constitutionnel démocratique (Tunisie, 1988-2011).